Viehausen ist der Name folgender Orte:

 Viehausen (Gemeinde Antiesenhofen), Ortsteil der Gemeinde Antiesenhofen, Oberösterreich 
 Viehausen (Gemeinde Bergheim), Rotte des Ortsteils Lengfelden der Gemeinde Bergheim, Land Salzburg 
 Viehausen (Gemeinde Wölbling), Ortsteil der Gemeinde Wölbling, Niederösterreich 

Siehe auch:
 Viehhausen